Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель (активист ОНФ; депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член комитета ГД по культуре с 21 декабря 2011 по 5 октября 2016; член Общественного совета МГЕР в 2011—2016 гг.).

Биография 
Родилась 14 ноября 1984 года в семье советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Александра Кожевникова и преподавателя английского языка Маргариты Кожевниковой. Дед — генерал-майор, участник Великой Отечественной войны Валентин Николаевич Трофимов (1923—2013).

В 2001 году снялась в клипе на песню «Ты станешь взрослой» группы «Лицей». 
В 2002 году Кожевникова участию в музыкальной группе «Любовные истории» предпочла поступление в РАТИ-ГИТИС. 
В 2005 году, учась в институте, начала карьеру актрисы, участвуя в массовках и исполняя второстепенные роли.
Окончила РАТИ-ГИТИС в 2006 году.

Мастер спорта Российской Федерации по художественной гимнастике (2006), чемпионка Москвы. 

Известна благодаря своей роли в сериале «Универ» (в эфире с августа 2008 года).

В сентябре 2009 года в журнале «Playboy» были опубликованы восемь фотографий Марии Кожевниковой, на пяти из которых она полностью обнажена.

Карьера в кино 

В 2008 году Кожевникова получила роль Ирины в сериале «Бородин. Возвращение генерала» — девочки-беспризорницы, которая осталась с младшим братом на руках после смерти родителей.

В 2009 году снялась в сериале «Кремлёвские курсанты» в роли Анны Прохоровой, жены одного из курсантов, которая ради карьеры мужа жертвует своей карьерой, а в 2010 году — в роли Вики в полнометражном фантастическом фильме «Тёмный мир». В 2011 году сыграла роль Кристины в фильме «Свадьба по обмену».

В сериале «Универ» Кожевникова на протяжении пяти сезонов (трёх лет) играла блондинку Аллу Гришко. По словам самой Кожевниковой её образ в «Универе» ей дался нелегко, пришлось полгода наблюдать за поведением приезжих девушек, что дало ей возможность достоверно сыграть эту роль.

В 2012 году у неё было несколько работ: одна из главных ролей Кати в полнометражном фильме «Молодожёны», медсестры Ани в сериале «Склифосовский»; злодейки Дайаны в приключенческом фильме «Сокровища О. К.» и роль Жени в сериале о Гражданской войне «Красные горы».

В 2015 году снялась в фильме «Батальонъ», для которого сбрила волосы. За роль Натальи Татищевой в этом фильме Кожевникова была удостоена премии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Личная жизнь 
В конце августа 2013 года Кожевникова и бизнесмен Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце, официальная регистрация брака не состоялась.

19 января 2014 года родила сына Ивана.

26 января 2015 года у супругов родился сын Максим.

10 июля 2017 года родился третий сын Василий.

Политическая деятельность 
По информации газеты «Комсомольская правда», в 2011 году Кожевникова вступила в «Молодую гвардию Единой России» (МГЕР).

В 2011 году была членом и «доверенным лицом» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Являлась членом Общественного совета МГЕР.

В июле 2011 года была выдвинута в депутаты Госдумы от ОНФ и приняла участие в праймериз «Единой России» в Томске.

С 1 октября 2011 года являлась членом попечительского совета детского дома № 39 (пгт. Зеленоградский, Пушкинский район, Московская область).

В декабре 2011 была избрана депутатом Госдумы VI созыва от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Являлась членом Комитета Госдумы по культуре.
Один из инициаторов законопроекта № 292521-6 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», ограничивающего пользователей и сайты в использовании материалов, нарушающих авторские права.

В период с октября 2011 по май 2016 года выступила соавтором 105 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

В 2014 году заняла 88-е место в рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» по версии журнала «Огонёк», радиостанции «Эхо Москвы» и агентства «Интерфакс».

В 2016 году Кожевникова вновь баллотировалась в Государственную Думу VII созыва от партии «Единая Россия», однако избрана не была, срок её полномочий истек в октябре 2016 года.

В 2017 году по приглашению главы города Красногорск Радия Хабирова, включена в члены городской Общественной палаты г. Красногорска. В 2020 году переизбрана на следующий срок.

Творчество

Роли в спектаклях 
 2010 — «Курсантский блюз» — Ровена. Театральное агентство «Лекур»
 2012 — «Вероника решает умереть» — Вероника. Театр Юрия Васильева

Фильмография

Озвучивание 
 2008 — Мамма MIA! (США)
 2010 — Артур и война двух миров — принцесса Селения (Франция)
 2011 — Ронал-Варвар — Зандра (Дания, анимационный)
 2013 — ПОПУГАЙ CLUB
 2015 — Савва. Сердце воина (анимационный)

Примечания

Ссылки 
 
 Кожевникова Мария Александровна. Сайт ГосДумы РФ
 На день рождения Мария Кожевникова получила платье богини и семейную реликвию
 Мария Кожевникова, биография
 Мария Кожевникова: «Меня все хотят выдать замуж!», utro.ru, 22 апреля 2011
 Мария Кожевникова: о карьере, венчании и подарках судьбы. Интервью на сайте 7 Дней

Выпускники факультета эстрадного искусства ГИТИСа
Лауреаты премии «Золотой орёл»
Члены «Единой России»
Члены Общероссийского народного фронта
Активисты «Молодой гвардии Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Модели Playboy
Женщины-политики России
Актёры-политики